Les guerres russo-byzantines (ou, en langage d'historiens, entre Rus' et Romées) désignent :
l'expédition des Rus' en Paphlagonie, en 830 ;
la guerre entre Rus' et Byzantins (860) ;
la guerre entre Rus' et Byzantins (907), menée par Oleg ;
la guerre entre Rus' et Byzantins (941) ;
la guerre entre Rus' et Byzantins (968-971), menée par Sviatoslav ;
 la guerre entre Rus' et Byzantins (1024) ;
 la guerre entre Rus' et Byzantins (1043).

Articles connexes 
Guerres arabo-byzantines
Guerres perso-byzantines
Guerres turco-byzantines
Expéditions des Rus' en mer Caspienne